Une contribution est une participation à une action collective. Le terme se retrouve dans :
 l'économie de la contribution.

Voir aussi 
 Collaboration